Telmanowo () ist der Name zweier Orte in der russischen Oblast Kaliningrad, die offenbar nach dem deutschen Kommunisten Ernst Thälmann (um)benannt wurden:
 Telmanowo (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk, (bis 1947: Richau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Telmanowo (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, (bis 1947: Didlacken (1938–1945 Dittlacken), auch: Althof Didlacken (1938–1945 Althof-Dittlacken), Kreis Insterburg, Ostpreußen)

Siehe auch:
 Telmanowe